WK 1 steht als Abkürzung für:
 den Wahlkreis 1
 das Triebwerk Klimow WK-1

WK1